Desa Gading Kulon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gading Kulon (administrativ by i Indonesien, lat -7,93, long 112,55), Jawa Timur, 
 Desa Gading Kulon (administrativ by i Indonesien, lat -7,87, long 113,34), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar